Combo Records est une compagnie de disques indépendante américaine, active à partir de 1951.

Histoire 

Combo Records est créé à Los Angeles en 1951 par le musicien de jazz, Jake Porter. Le label, produit pendant les années cinquante des disques de rhythm and blues et de groupes vocaux de doo-wop.

Le titre de 1954 Ko Ko Mo, par le duo vocal Gene and Eunice, sera par la suite enregistré par nombres d'artistes.

Les enregistrements du label sont réédités par le label britannique Ace Records.

Artistes 
Les principaux artistes du label sont :
 Chuck Higgins
 Jack McVea 
 Joe Houston
 Peppermint Harris
 Smokey Hogg

Discographie

Compilations 
 Straight to Watts : The Central Avenue Scene, Vol. 1, 1951-54, Ace Records UK
 Cool Daddy : The Central Avenue Scene Vol. 3, 1951-1957, Ace Records UK
 Combo Vocal Groups, 3 volumes, Ace Records UK

Notes et références

Liens externes 
  Biographie de Jake Porter à Allmusic.com
  Discographie des 45 tours de Combo Records

Label discographique indépendant ayant son siège aux États-Unis
Label de rhythm and blues